Motorola RAZR V3x — GSM/UMTS телефон компании Motorola.

В отличие от остальных моделей серии RAZR не является их потомком. По сути это переименованная на волне популярности Motorola V1150. Однако в V3x не встроен GPS-приемник.

Похожие модели 
 Motorola RAZR V6 maxx
 Motorola E1070
 Motorola V1075
 Motorola V1100

Ссылки 
 Официальный сайт компании производителя

Мобильные телефоны Motorola